Az olasz kupa 56. kiírása. A győztes az Milan csapata lett.

Eredmények

Csoportkör

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Második forduló 
A fordulóban csatlakozó csapatok: Atalanta, Brescia, Como, Modena, Parma, Piacenza, Torino, Udinese.

Nyolcaddöntő 
A fordulóban csatlakozó csapatok: Bologna, Chievo, Internazionale, Juventus, Lazio, Milan, Perugia, Roma.

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Első mérkőzés

Második mérkőzés 

Összesítésben az Milan nyert (6–3).

Források 
 Az rsssf.com alapján

Kapcsolódó szócikkek 
 Serie A 2002–2003

Olaszlabdarugokupa
Olaszlabdarugokupa
Olasz labdarúgókupa